AcetoneISO est un logiciel de lecteur virtuel gratuit et libriste pour monter et gérer des images. 

Ses objectifs sont d'être simples, intuitifs et stables. Ecrit en Qt, ce logiciel s'adresse à tous ceux qui recherchent un « Daemon Tools pour Linux ». 

Cependant, AcetoneISO n'émule aucune protection contre la copie lors du montage.

AcetoneISO prend également en charge les images Direct Access Archive (*.daa) car il utilise le logiciel PowerISO Linux non libre et propriétaire comme backend lors de la conversion des images en ISO.

Dans les versions post-2010, AcetoneISO obtient un support natif pour effacer les disques optiques CD/DVD et graver des images ISO/CUE/TOC sur CD-R/RW et DVD-+R/RW (y compris DL) grâce à une ouverture externe grâce à des outils open source tels que cdrkit, cdrdao et growisofs.

Caractéristiques 

 Monter automatiquement ISO, BIN, MDF et NRG sans avoir besoin d'insérer un mot de passe administrateur. Seules les images à piste unique sont prises en charge pour le moment.
 Graver ISO/TOC/CUE sur des disques optiques CD-R/RW
 Graver des images ISO sur DVD-+R/RW (y compris DL)
 Un utilitaire natif pour les disques CD-RW, DVD-RW et DVD-RW vierges
 Un bel affichage qui montre les images montées en cours et possibilité de cliquer dessus pour rouvrir rapidement l'image montée
 Convertir 2 types d'images ISO : bin mdf nrg img daa dmg cdi b5i bwi pdi
 Extraire le contenu des images dans un dossier : bin mdf nrg img daa dmg cdi b5i bwi pdi
 Lire une image de film DVD avec Kaffeine / VLC / SMplayer avec téléchargement automatique de la couverture d'Amazon
 Générer un ISO à partir d'un dossier ou d'un CD/DVD
 Vérifier le fichier MD5 d'une image et/ou le générer dans un fichier texte
 Calculer les ShaSums des images en 128, 256 et 384 bits
 Crypter / Décrypter une image
 Diviser / Fusionner l'image en X mégaoctet
 Compresser avec un rapport élevé une image au format 7z
 Rippez un CD PSX vers *.bin pour le faire fonctionner avec les émulateurs ePSXe / pSX
 Restaurer un fichier CUE perdu de *.bin *.img
 Convertir Mac OS *.dmg en une image montable
 Monter une image dans un dossier spécifié à partir de l'utilisateur
 Créer une base de données d'images pour gérer de grandes collections
 Extraire le fichier Boot Image d'un CD/DVD ou ISO
 Sauvegarder un CD-Audio sur une image *.bin
 Localisation complète pour l'anglais, l'italien, le français, l'espagnol et le polonais
 Utilitaire simple et rapide pour extraire un DVD en Xvid AVI
 Utilitaire simple et rapide pour convertir une vidéo générique (avi, mpeg, mov, wmv, asf) en Xvid AVI
 Utilitaire simple et rapide pour convertir une vidéo FLV en AVI
 Utilitaire pour télécharger des vidéos de YouTube et Metacafe.
 Extraire l'audio d'un fichier vidéo
 Extraire une archive *.rar qui a un mot de passe
 Utilitaire pour convertir n'importe quelle vidéo pour Sony PSP PlayStation Portable
 Afficher l'historique qui montre toutes les images que vous montez dans le temps

Limites 

 N'émule pas le montage de protection contre la copie comme Daemon Tools.
 Impossible de monter correctement une image multisession. Seule la première piste sera affichée.
 La conversion d'une image multi-session en ISO entraînera une perte de données. Seule la première piste sera convertie.
 La conversion d'image en ISO n'est possible que sur les architectures de processeur x86 et x86-64 en raison des limitations de PowerISO.

Internationalisation 

 AcetoneISO est actuellement (2011) traduit en : anglais, italien, polonais, espagnol, roumain, hongrois, allemand, tchèque et russe.

Voir également 

 CDemuComment
 Liste des logiciels d'image ISO

Références 

 Notes

Liens externes 

 

Logiciel de gravure